

Személyek
 Spencer Fullerton Baird (1823–1887) amerikai természettudós, ornitológus és ichthyológus

Földrajzi helyek
Amerikai Egyesült Államok
Baird (Mississippi)
Baird (Missouri)
Baird (Texas) város Texas államban
Baird (Washington)